Lyndonville – villaggio della Contea di Orleans, New York (Stati Uniti d'America)
Lyndonville – villaggio della Contea di Caledonia, Vermont (Stati Uniti d'America)